Amerikai Egyesült Államok
Alameda (Alameda megye, Kalifornia)
Alameda (Kern megye, Kalifornia)
Alameda megye, Kalifornia
Alameda (Miami)
Alameda (Idaho)
Almedai Egyetem
Alameda (Új-Mexikó)
 Spanyolország
Alameda (Spanyolország)